Det har funnits flera personer med namnet Jöns Persson, se:

Jöns Persson (1822-1908), riksdagsman, född 1822
Jöns Pehrsson, riksdagsman, född 1825
Jöns Persson (1873–1956), svensk publicist och riksdagsman